Corrales (New Mexico), een plaats in de Amerikaanse staat New Mexico
Corrales (Boyacá), een gemeente in het Colombiaanse departement Boyacá
Corrales (Peru), een district in de regio Tumbes
Corrales de Duero, een gemeente in de Spaanse provincie Valladolid in de regio Castilië en León
Corrales del Vino, een gemeente in de Spaanse provincie Zamora in de regio Castilië en León
Los Corrales, een gemeente in de Spaanse provincie Sevilla in de regio Andalusië
Los Corrales de Buelna, een gemeente in de Spaanse regio Cantabrië

Personen
Raúl Corrales, een Cubaanse fotograaf